El término Saint-Luc (hispanizado San Lucas) puede referirse a:

Saint-Luc, comuna francesa del departamento del Eure.
Saint-Luc, antigua comuna suiza del cantón del Valais.
Saint-Luc-de-Vincennes, municipio canadiense del Quebec.
Saint-Luc-de-Grosse-Île, antiguo municipio canadiense del Quebec.